Straßenbahn San Francisco bezeichnet:
 die San Francisco Cable Cars, Kabelstraßenbahn von San Francisco
 die E Embarcadero, elektrische Straßenbahnlinie von San Francisco mit historischen Fahrzeugen
 die F Market & Wharves, elektrische Straßenbahnlinie von San Francisco mit historischen Fahrzeugen
 die Muni Metro, das stadtbahnähnliche U-Straßenbahn-System San Franciscos